Реакторы на солях — виды нескольких ядерных реакторов:

 Реактор на расплавах солей
 Реактор на растворах солей